Уи́льям Ро́бертсон (): Робертсон, Уильям (историк) (1721—1793) — шотландский историк.
 Робертсон, Уильям (фельдмаршал) (1860—1933) — фельдмаршал Великобритании.
 Робертсон, Уильям (шотландский футболист) (1907—1980) — шотландский футболист.